Józef Komorowski (zm. 1766) – kasztelan bełski, stolnik bełski, stolnik horodelski, podczaszy buski
 Józef Komorowski (pułkownik) (ok. 1725– ok. 1795) – pułkownik, publicysta
 Józef Joachim Komorowski (ok. 1735-1800) – kasztelan lubaczowski i bełski, członek konfederacji targowickiej
 Józef Komorowski (1791-1827) – członek opozycji kaliszan
 Józef Walenty Komorowski (1818-1858) – polski aktor

Przypisy